Saint-Sever  Sent Sever , municipi francès situat en el departament de les Lanas, a la regió d'Aquitània
 Cantó de Saint-Sever-Calvados, cantó francès del departament del Calvados al districte de Vire 
 Saint-Sever-Calvados, municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Sever-du-Moustier, municipi francès al departament de l'Avairon, regió de Migdia-Pirineus 
 Saint-Sever-de-Rustan, municipi francès al departament dels Alts Pirineus, regió de Migdia-Pirineus 
 Saint-Sever-de-Saintonge, municipi francès al departament del Charente Marítim